Бомбарда () или Ших-бомбарда — историческая разновидность парусных плоскодонных торговых судов (купеческое судно), применявшихся в Италии для мореплавания по Средиземному морю, до середины XIX века. 

Как правило, такое судно имело две мачты-однодеревки (двухмачтовое) и бушприт.

В знаменитом произведении В. И. Даля указано что Бомба́рда ж. стар. снаряд для метания камней; || ныне: судно, устроенное для помещения мортир или орудий большого калибра, для метания бомб. Ших-бомбарда, испорченное слово шиф-бомбард, то есть бомбардирский корабль.

Происхождение названия связывают со сходством парусной оснастки с бомбардирскими кораблями.

Примечания

Литература 
 
 
 

Плоскодонные суда
Торговые суда
Типы парусных судов
Суда, построенные в Италии